

Astronomia 
 Cratere Tiselius – cratere della faccia nascosta della Luna

Persone 
 Arne Tiselius –  biochimico svedese, Premio Nobel per la chimica 1948
 Carl August Tiselius – storico e statistico svedese
 Ellen Tiselius – filantropa svedese
 Gustaf Tiselius – botanico svedese